Филатово — деревня в Букарёвском сельском поселении Истринского района Московской области. Население —  чел. ().

Филатово расположено в 12 км к западу от райцентра Истра, на берегах реки Маглуши, высота над уровнем моря 176 м.

Известно с XVI века, по писцовой книге 1567—1569 годов, как деревня волости Воиничи Рузского уезда. В смутное время была разорена, возродилась в 1646 году. При деревне (погосте) издавна существовала Рождественская церковь, также разрушенная в смутное время. В 1704 году была сооружена деревянная, с 1715 года Филатово именуется селом, в 1750 году была построена каменная церковь.

Население

Достопримечательности 
Памятник архитектуры — усадьба «Филатово», включающая главный дом, флигель, церковь Рождества Христова и парк.

Примечания

Ссылки 
 
 ХРИСТОРОЖДЕСТВЕНСКАЯ СЕЛА ФИЛАТОВО ЦЕРКОВЬ
 Сельское поселение Букаревское
 Карта Истринского района Московской области

Населённые пункты городского округа Истра